Als Haager Vertrag bezeichnet man

 einen 1433 zwischen Philipp von Burgund und Jakobäa von Bayern geschlossenen Vertrag, siehe Haager Vertrag (1433);
 einen 1603 zwischen Enno III. von Ostfriesland und der Stadt Emden geschlossenen Vertrag, siehe Haager Vergleich;
 einen 1625 zwischen England und den Niederlanden geschlossenen Vertrag um die Unterstützung von Christian IV von Dänemark, siehe Haager Vertrag (1625)
 einen 1661 zwischen Portugal und den Niederlanden geschlossenen Vertrag über die Rückgabe Niederländisch-Brasiliens, siehe Haager Vertrag (1661);
 den 1701 geschlossenen Vertrag zur Gründung der Haager Großen Allianz;
 den 1720 geschlossenen Vertrag der den Krieg der Quadrupelallianz beendete, siehe Haager Vertrag (1720);
 einen 1794 zwischen Großbritannien und Preußen geschlossenen Vertrag, siehe Haager Vertrag (1794);
 einen 1814 zwischen zwei Linien des Hauses Nassau geschlossenen Vertrag, siehe Haager Vertrag (1814);
 den 1958 zwischen den Benelux-Staaten geschlossenen Vertrag zur Gründung einer Zoll- und Wirtschaftsunion, siehe Benelux-Vertrag;
 einen 1970 geschlossenen Vertrag zur Erlangung von Beweisen im Ausland, siehe Haager Vertrag (1970).

Siehe auch:
 Haager Abkommen (Begriffsklärung)
 Haager Konvention
 Haager Regeln